Дже́йсон То́мпсон (;  21 липня 1986) — американський професійний баскетболіст. Виступає за клуб НБА «Сакраменто Кінґс» під 34 номером. Позиція — важкий форвард або центровий.

Кар'єра у НБА 
Томпсон був обраний на драфті 2008 під 12 номером клубом «Сакраменто Кінґс». Уже в дебютному сезоні Томспон взяв участь у всіх 82 іграх регулярної першості. Він проводив на майданчику у середньому 28 хвилин за гру. У наступному сезоні цей показник ще виріс — 31 хвилина у середньому за гру.

Статистика кар'єри в НБА

Регулярний сезон 

|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Сакраменто Кінґс
| 82 || 56 || 28.1 || .497 || .000 || .692 || 7.4 || 1.1 || .6 || .7 || 11.1
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Сакраменто Кінґс
| 75 || 58 || 31.4 || .472 || .100 || .715 || 8.5 || 1.7 || .5 || 1.0 || 12.5
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Сакраменто Кінґс
| 75 || 39 || 23.3 || .507 || .000 || .605 || 6.1 || 1.2 || .4 || .6 || 8.8
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Сакраменто Кінґс
| 64 || 47 || 25.9 || .535 || .000 || .602 || 6.9 || 1.2 || .7 || .7 || 9.1
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Сакраменто Кінґс
| 82 || 81 || 27.9 || .502 || .000 || .694 || 6.7 || 1.0 || .6 || .7 || 10.9
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Сакраменто Кінґс
| 82 || 61 || 24.5 || .506 || .000 || .579 || 6.4 || .6 || .4 || .7 || 7.1
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Сакраменто Кінґс
| 81 || 63 || 24.6 || .470 || .000 || .622 || 6.5 || 1.0 || .4 || .7 || 6.1
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Голден-Стейт Ворріорс
| 28 || 1 || 6.4 || .476 || .000 || .625 || 1.9 || .7 || .1 || .3 || 2.1
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Торонто Репторз
| 19 || 6 || 15.4 || .485 || .333 || .818 || 4.2 || .5 || .4 || .6 || 4.6
|- class="sortbottom"
| style="text-align:center;" colspan="2" | Кар'єра
| 588 || 412 || 25.2 || .496 || .143 || .657 || 6.6 || 1.1 || .5 || .7 || 8.9

Плей-оф 

|-
| style="text-align:left;"| 2016
| style="text-align:left;"| Торонто Репторз
| 10 || 0 || 5.5 || .444 || .000 || .000 || 1.1 || .1 || .0 || .1 || .8
|- class="sortbottom"
| style="text-align:center;" colspan="2" | Кар'єра
| 10 || 0 || 5.5 || .444 || .000 || .000 || 1.1 || .1 || .0 || .1 || .8

Примітки

Посилання 
 Джейсон Томпсон на NBA.com  

Афроамериканські баскетболісти
Важкі форварди
Центрові
Баскетболісти «Сакраменто Кінґс»
Баскетболісти «Голден-Стейт Ворріорс»
Баскетболісти «Торонто Репторз»
Баскетболісти «Шаньдун Гайспід Кірін»
Баскетболісти «Фенербахче»
Баскетболісти «Сичуань Блу Вейлз»
Баскетболісти «Сарагоси»
Баскетболісти «Шанхай Шаркс»
Баскетболісти «Гуандун Саузерн Тайгерс»
Баскетболісти «Вісконсін Герд»
Уродженці Камдена (Нью-Джерсі)
Спортсмени з Делаверу
Спортсмени з Нью-Джерсі